Castiello de Jaca kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castiello de Jaca (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Castiello de Jaca (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar